Alum Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alum Hill (Kentucky)
 Alum Hill (Massachusetts)